Чайко́вская — фамилия и топоним.
 Чайковская, Алла Михайловна (1934—2007) — грузинская шахматистка, международный мастер (1962) среди женщин, инженер.
 Чайковская, Анастасия (в замужестве — Манахан; 1896—1984, более известная как Анна Андерсон) — наиболее известная из женщин, выдававших себя за великую княжну Анастасию.
 Чайковская, Елена Анатольевна (род. 1939) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
 Чайковская, Вера Исааковна (род. 1950) — российский прозаик и искусствовед.
 Чайковская, Ирина Исааковна (род. 1950) — русская писательница и публицистка, главный редактор журнала «Чайка».
 Чайковская, Людмила Эдуардовна — российская скрипачка, Заслуженная артистка Российской Федерации.
 Чайковская, Мария Константиновна (род. 1945) — российско-украинская виолончелистка, Народная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Украинской ССР.
 Чайковская, Мария (род. 1986) —  украинская певица, пианистка, автор и исполнительница лирических композиций.
 Чайковская, Ольга Георгиевна (1917—2012) — российская журналистка и правозащитница, публицист, кандидат исторических наук.
 Чайковская, Юлия Сергеевна (род. 1995) — российская баскетболистка.

Двойная фамилия
 Чайковская-Мошинская, Янина Иосифовна (1920—2013) — жена композитора Бориса Чайковского.

Топонимы 
 Чайковская — железнодорожная станция в Нытвенском районе Пермского края.
 Чайковская — посёлок при железнодорожной станции, Нытвенский район, Пермский край, Россия.

См. также 
 Чайковские
 Чайковский (значения)
 Чайковское